San Matías kan syfta på:

Bolivia 

 San Matías, Bolivia, Santa Cruz,

El Salvador 

 San Matías, El Salvador, Departamento de La Libertad,

Honduras 

 San Matías kommun, Departamento de El Paraíso, 
 San Matías, Honduras,

Mexiko 

 San Matias Tlalancaleca (kommunhuvudort i Mexiko), Puebla, San Matías Tlalancaleca, 
 San Matías, Tamaulipas, Hidalgo, 
 San Matías, Guanajuato, Manuel Doblado,